Miejscowości w USA:
 Sauk Rapids – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Benton
Gminy w USA:
 Sauk Rapids (ang. Sauk Rapids Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Benton